Ел Синаи има више значења:

 Ел Синаи (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Синаи (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Синаи (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Синаи (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Синаи (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Синаи, Исидро Еспиноза Лопез (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Синаи (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Синаи (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Синаи (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Синаи (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Синаи (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Синаи (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Синаи (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Синаи (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Синаи (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Синаи (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Синаи, Ел Мексикано (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Синаи (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Синаи (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Синаи (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Синаи (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику